Хлеборобный сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Быстроистокском районе Алтайского края России. Административный центр — село Хлеборобное.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1264 человека, в том числе 596 мужчин и 668 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Первомайский,
 посёлок Смоленский,
 село Хлеборобное.

Примечания 

Муниципальные образования Быстроистокского района
Сельские поселения Алтайского края